Яков Гаврилович Вараксин (, с. Вялсы, ныне Сасовского р-на Рязанской области — , Москва) — советский военный моряк, связист. Инженер-вице-адмирал (18.2.1958);  (1951), доцент (1954);

Биография 
В ВМФ с ноября 1923 ; член компартии с 1927.

(20.4.1945) Инженер-контр-адмирал; (18.11.1971) переаттестован; вице-адмирал-инженер.

С ноября 1923 по май 1926 года Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе,

С мая 1926 года Командир взвода БФЭ.

С октября 1926 года вахтенный начальник ТЩ «Ударник» бригады траления и заграждения МСБМ,

С октября 1927 года класс связи Специальных курсов комсостава ВМС РККА.

С октября 1928 года старший связист крейсера «Червона Украина».

С октября 1929 года одновременно исполняющий должность дивизионного связиста отд. ДЭМ МСЧМ.

С октября 1930 года отделение связи военно-морского факультета Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова.

С марта 1934 года флагманский связист-электротехник штаба БТКА.

С апреля 1936 по июль 1938 года помощник  начальника связи флота по спец. технике.

С июня 1938 года одновременно исполняющий должность начальника связи ТОФ.

С июля 1938 года Начальник Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики (с 1949 года институт № 8) ВМФ.

С апреля 1952 года Зам. начальника Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова по НИР.

С апреля 1955 года помощник заместителя министра обороны по радиоэлектронике.

С августа 1958 по март 1959 года Начальник кафедры оружия массового поражения и новых видов боевой техники ВС основных капиталистических стран.

С марта 1961 года Начальник ЦНИИ.

С августа 1961 года в распоряжении ГРУ Ген. штаба ВС.

С декабря 1961 в запасе.

Урна с прахом на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (1949);
 Орден Красной Звезды (1942);
 Орден Красного Знамени (1944); ;
 Орден Красного Знамени (1953);
 Орден Отечественной войны I степени (1944);
 Орден Отечественной войны I степени (1985);
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 и другие медали.
 Именное оружие (1954).

Сочинения 
 Радиоэлектроника в военном деле. М., 1958;
 Радиоэлектроника в современной войне (по иностранным взглядам) // Военная мысль. 1959. № 9. С. 26-41;
 Некоторые тенденции развития современной военной техники за рубежом // Мор. сб. 1962. № 3. С. 78-85;
 О некоторых тенденциях в развитии радиолокации // Мор. сб. 1962. № 9. С. 61-67.

См. также 
 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Литература 
 Губников В. П. Поиск ведут «гардемарины» // Молодёжный курьер (Рязань). 11.4.1992;
 БиккенинР. Р., Глущенко А. А., Партала М. А. Очерки о связистах Российского флота. СПб., 1998. См. им. указ.

Ссылки

Примечания